Wiener Hofkapelle steht für:

 Hofburgkapelle, Hauptkapelle in der Hofburg in Wien
 Wiener Hofmusikkapelle, Wiener Musikensemble